Leporello peut désigner :
 un leporello : une technique de pliage des pages d'un livre
 le valet de Don Giovanni dans l'opéra de Mozart
 un roman de Jean Dutourd publié en 2007